Die Baureihe 242 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 ab 1992 die Diesellokomotiven der DB-Baureihe 242, vormals DR-Baureihe 142
 von 1970 bis 1992 die Elektrolokomotiven der DR-Baureihe 242, vormals DR-Baureihe E 42, später DB-Baureihe 142 mit dem Spitznamen Holzroller
 ČD-Baureihe 242, vormals ČSD-Baureihe S 499.02